Le terme ligne 38 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 38 du tramway du Centre en Belgique

Trolleybus 
 Ligne 38 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Belgique
 Ligne 38, une ancienne ligne de chemin de fer en Belgique qui reliait autrefois Chênée à Plombières
 Ligne 38A, une ancienne ligne de chemin de fer en Belgique qui reliait autrefois Verviers à Battice
France
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 38 relie La Ferté-Milon à Château-Thierry

Voir aussi 
  

38